Pays de neige désigne au Japon les régions du Japon caractérisées par de fortes et durables chutes de neige

Œuvres 

 , roman de Yasunari Kawabata paru entre 1935 et 1947 ;
 , film de Shirō Toyoda sorti en 1957 ;
 , film de Hideo Ōba sorti en 1965 ;
 Pays de neige (Schneeland), film de Hans W. Geißendörfer sorti en 2005.